Teddy at the Throttle (Teddy no Acelerador) é um filme mudo norte-americano de 1917, do gênero comédia, dirigido por Clarence G. Badger e estrelado por Bobby Vernon e Gloria Swanson.

Elenco 
Bobby Vernon como Bobbie Knight
Gloria Swanson como Gloria Dawn
Wallace Beery como Henry Black
May Emory como Irmã do Guardian
Blanche Phillips como Tia do Garoto mercenário
Teddy the Dog como Teddy
Roxana McGowan

Filmes dos Estados Unidos de 1917
Filmes de comédia dos Estados Unidos
Filmes dirigidos por Clarence G. Badger
Filmes mudos dos Estados Unidos
Filmes em preto e branco
Curtas-metragens dos Estados Unidos
Curtas-metragens em língua inglesa